Комитлан има више значења:

 Комитлан (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Комитлан (Сан Пабло Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику